Ammophila kann bedeuten:

 Ammophila, die Gattung Strandhafer (Ammophila Host) aus der Familie der Süßgräser

 Die Gattung der Sandwespen (Ammophila W. Kirby, 1798) aus der Ordnung der Hautflügler.